О́льга Ио́сифовна Пивова́рова (29 января 1956, Свердловск, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — советская гребчиха, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1978).

Карьера 
На Олимпиаде в Москве Ольга в составе восьмёрки выиграла серебряную медаль.

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по академической гребле